Єлизавета Саксен-Альтенбурзька (1926—1896) — донька герцога Саксен-Альтенбургу Йозефа та вюртемберзької принцеси Амалії, дружина великого герцога Ольденбургу Петера II.
 Єлизавета Саксен-Альтенбурзька (1865—1927) — донька принца Саксен-Альтенбурзького Моріца та принцеси Саксен-Мейнінгенської Августи, дружина великого князя Російської імперії Костянтина Костянтиновича Романова. Відома в Росії як Єлизавета Маврикіївна.